

Toponyme 

 Sava est une commune italienne de la province de Tarente.
 Sava est une commune de Mauritanie de la région d'Hodh El Gharbi.
 Sava est une localité au Cameroun.
 La Sava est une région du nord-est de Madagascar.
 La Sava Bohinjka est une rivière slovène.
 Sava désigne la rivière Save dans les langues des pays où elle coule (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Serbie).

Personnes

Prénom 
 Sava est un prénom masculin serbe.

Patronyme 

 Marian Sava (1950-) est un sculpteur belge.

Saint 
 Sava est un saint serbe.
 Sava (Sedmotchislenik) est un saint bulgare.

Autres 
 L'équipe cycliste Sava.
 Sava Tires est un fabricant de pneumatiques slovène, filiale du groupe Goodyear Tire & Rubber.
 Sava est un duo allemand de musique folk médiévale.

Voir aussi 
 Save pour l'affluent de la Garonne et celui du Danube (Sava dans les langues slaves)